ARA La Argentina es el nombre de los siguientes buques argentinos:
 ARA La Argentina (1884), fragata de hélice asignada en 1884.
 ARA La Argentina (C-3), crucero ligero y buque escuela.
 ARA La Argentina (D-11), destructor MEKO-360.
La Argentina